Robert Langer
Susanne Langer
Jim Langer
Alois Langer

Desambiguações de sobrenomes